

Toponyme 
 Province d'Uva, une des provinces du Sri Lanka (capitale : Badulla)

Sigle 
UVA est un sigle qui peut signifier :
 UltraViolet A (400-315 nm)

Universités 
 Université de Virginie (University of Virginia=UVa)
 Université d'Amsterdam (Universiteit van Amsterdam=UvA) Amsterdam
 Université de Valladolid (UVa), Valladolid
 Universidade Estadual do Vale do Acaraú, à Ceará

Notes